Фурин — многозначный термин.

Когномен 
 Гай Октавий Фурин — когномен императора Октавиана Августа.

Фамилия 
 Фурин, Станислав Александрович (?—?) — советский журналист, детский и молодёжный писатель, драматург, главный редактор журнала «Пионер», лауреат Премии Ленинского комсомола в области литературы (1983 г.).

Другое 
 Фурин — фермент, сериновая протеаза клеток животных, расположенная в аппарате Гольджи.
 Фурин — японский колокольчик.